

Rues 

Plusieurs rues portent le nom de l'État disparu du Siam :
 Rue de Siam à Brest : l’artère principale du centre-ville reconstruit de Brest
 Rue de Siam (Paris) : une rue du 
 Rue de Siam à Lorient
 Rue de Siam à Marseille
 Rue de Siam à Saint-Malo
 Rue de Siam à Plougastel
 Rue de Siam à Farébersviller
 Rue de Siam à Le Port, département de la Réunion
 Rue de Siam (coursive centrale de la Jeanne d'Arc, navire-école)

Autres 
 Rue de Siam (du nom de la rue brestoise), un album sorti par le groupe Marquis de Sade en 1981

Voir aussi

Notes et références